fue un bhikkhu y político japonés. Un candidato independiente, se desempeñó en el Ayuntamiento de Okazaki desde 1967 hasta 1984.

Referencias

Centenarios de Japón
Concejales de Japón
Monjes budistas de Japón
Personas de la prefectura de Aichi
Políticos de Japón del siglo XX
Fallecidos por cáncer colorrectal